Бритіш Мотор Корпорейшен (British Motor Corporation), також BMC — колишня британська корпорація з виробництва автомобілів, була створена в 1952 році в результаті об'єднання Austin Motor Company та Nuffield Organisation.

На момент створення корпорація була найбільшим автовиробником Великої Британії (виробляла 39 % автомобілів). Відома сенсаційною розробкою компактного авто, яке отримало назву Mini. Дизайн Mini розроблений Алеком Іссігонісом, який від 1963 року сам входив до Ради правління British Motor Corporation.

Автомобілі BMC

«Успадковані» моделі 

 Austin 
 Austin A125 Sheerline 1947—1954
 Austin A135 Princess 1947—1956
 Austin A40 Sports 1950—1953
 Austin A70 Hereford 1950—1954
 Austin A30 1951—1956
 Austin A40 Devon 1947—1952

 MG 
 MG TD 1949—1953
 MG Y-type 1947—1953 Morris 
 Morris Minor 1948—1971
 Morris Oxford (Series MO) 1948—1954
 Morris Six MS 1948—1953

 Riley 
 Riley RM series 1945—1955

 Wolseley 
 Wolseley 4/50 1948—1953
 Wolseley 6/80 1948—1954
 Wolseley Oxford Taxi 1947—1955

Власні розробки BMC 
 Austin 
 Austin A40 Somerset 1952—1954
 Austin A40 Cambridge 1954—1958
 Austin A90 Westminster 1954—1968
 Austin Metropolitan 1954—1961
 Austin A35 1956—1959
 Austin Lancer (Australia) 1958—1962
 Austin Princess IV 1956—1959
 Austin A40 Farina 1958—1967
 Austin A55 Cambridge 1959—1969
 Austin Mini 1959—1989
 Austin Freeway (Australia) 1962—1965
 Austin 1100/1300 1963—1974
 Austin 1800 1964—1975
 Austin 3-Litre 1967—1971
 Austin Maxi 1969—1981 (Designed in the BMC era)

 Austin-Healey 
 Austin-Healey 100 1953—1959
 Austin-Healey 3000 1959—1968
 Austin-Healey Sprite 1958—1971

 MG 
 MG A 1955—1962
 MG Magnette ZA/ZB 1953—1959
 MG Magnette Mk III/Mk IV 1959—1968
 MG Midget 1961—1974
 MGB 1962—1980
 MG 1100/1300 1962—1973
 MGC 1967—1969

 Morris 
 Morris Oxford 1954—1971
 Morris Cowley 1954—1959
 Morris Isis 1955—1958
 Morris Marshal (Australia) 1957—1960
 Morris Major (Australia) 1958—1964
 Morris Mini-Minor 1959—2000
 Morris 1100/1300 1963—1974
 Morris 1800 1964—1975 Riley 
 Riley Pathfinder 1953—1957
 Riley 2.6 1958—1959
 Riley 1.5 1957—1965
 Riley 4/68 1959—1961
 Riley 4/72 1961—1969
 Riley Elf 1961—1969
 Riley Kestrel 1965—1969

 Vanden Plas 
 Vanden Plas 3 litre 1959—1964
 Vanden Plas 1100/1300 1963—1974
 Vanden Plas Princess 4 litre R 1964—1968

 Wolseley 
 Wolseley 4/44 1952—1956
 Wolseley 6/90 1954—1959
 Wolseley 15/50 1956—1958
 Wolseley 1500 1957—1965
 Wolseley 15/60 1958—1961
 Wolseley 16/60 1961—1971
 Wolseley 6/99 1959—1961
 Wolseley 6/110 1961—1968
 Wolseley Hornet 1961—1969
 Wolseley 24/80 (Australia) 1962—1967
 Wolsleley 1100/1300 1965—1973
 Wolseley 18/85 1967—1972

Номери проектів BMC 

Використовувались такі ADO-номери (ADO від ):

 ADO6 Austin FX4 Taxi
 ADO8 Austin A40 Farina
 ADO9 Austin A55 Cambridge
 ADO10 Austin A90 Westminster
 ADO13 Austin-Healey Sprite
 ADO14 Austin Maxi
 ADO15 Mini
 ADO16 1100/1300
 ADO17 1800/2200
 ADO20 Mini MkIII and Clubman
 ADO23 MGB
 ADO26 Austin Healey 3000 MkIII
 ADO27 Austin Kimberley
 ADO28 Morris Marina
 ADO31 MGA 1600
 ADO34 2-місний родстер на базі Mini.
 ADO37 Vanden Plas Princess 3 litre
 ADO40 Wolseley 24/80
 ADO41 Austin-Healey Sprite MkII
 ADO47 MG Midget MkI
 ADO50 Mini Cooper and Cooper S
 ADO52 MGC
 ADO53 Austin A110 Westminster
 ADO59 Morris Minor 1000
 ADO61 Austin 3-Litre
 ADO66 Vanden Plas Princess 4-litre R
 ADO67 Austin Allegro
 ADO88 Mini Metro

Примітки

Посилання 

 Austin Memories 

Автобудівні підприємства Великої Британії
Зниклі автобудівні підприємства